Langton ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Langton (1918–1996), englischer Fußballspieler
 Brooke Langton (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Christopher Langton (* 1949), theoretischer Biologe, Mitbegründer der Forschungsdisziplin des Artificial Life

 Huw Lloyd-Langton (1951–2012), britischer Gitarrist
 James Temple-Gore-Langton, 9. Earl Temple of Stowe (* 1955), britischer Adliger
 John Langton († 1501), Lordkanzler und Bischof von Chichester
 Rae Langton (* 1961), australisch-britische Philosophin
 Simon Langton (* 1941), britischer Regisseur
 Simon Langton (Geistlicher) († 1248), englischer Geistlicher und Diplomat
 Stephen Langton (* um 1150; † 1228), Theologe, Kardinal und von 1207 bis 1228 Erzbischof von Canterbury
 Steven Langton (* 1983), US-amerikanischer Bobsportler
 Thomas Langton († 1501), Bischof von St David's, von Salisbury und von Winchester
 Walter Langton († 1321), Bischof von Coventry und Lichfield (1296–1322) und Lord High Treasurer

Siehe auch:
 Langton-Schleife
 Longton